Il doppio  del Green World ATP Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

John Paul Fruttero e Raven Klaasen hanno battuto in finale 6–2, 6–4  Colin Ebelthite e Samuel Groth.

Teste di serie

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (campioni)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (quarti di finale)

  Harri Heliövaara /  Denys Molčanov (semifinali)
  Hsieh Cheng-peng /  Lee Hsin-han (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Green World ATP Challenger 2012